Skalare kan syfta på:

 Äldre och mindre korrekt variant av skalar; en fisk
 Ett köksverktyg såsom potatisskalare